Fondovalle – la parte più bassa di una valle
 Fondovalle – frazione del comune italiano di Formazza in Piemonte
 Strada Statale 650 di Fondovalle Trigno – strada statale italiana
 Strada Statale 652 di Fondovalle Sangro – strada statale italiana
 Strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri – strada statale italiana
 Strada statale 647 di Fondovalle del Biferno – strada statale italiana